Речь Посполитая (кириллицей , , ;  или ) — буквальный перевод латинского термина «республика» (), имеет значения:

 Речь Посполитая — федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году и ликвидированная в 1795 году.
 Вторая Речь Посполитая — польское государство, восстановленное в 1918 году.
 Третья Речь Посполитая — употреблённое в конституции Республики Польша определение польского государства, появившееся после основных политических изменений, произошедших в 1989—1990 годах.

Как форма правления 
Применялся в качестве названия или самоназвания исторических государств с республиканской или республиканско-монархической формой правления, а также государственным образованиям на малороссийских землях:

 Речь Посполитая Венецкая (Венецийская, Венецейская, Венецыская) — Венецианская республика.
 Речь Посполитая вольного города Генвы (Геневская, Генуенская) — Женевская республика.
 Речь Посполитая Генуэзская (Генуесская, Геновеская) — Генуэзская республика.
 Речь Посполитая Польская (Полская) — Польско-литовская республика.
 Речь Посполитая Малороссийская (Малорусская) — малороссийские земли до воссоединения и перехода под руку русского государя, и некоторое время после (встречается в документах Войска Запорожского, см. Слово на погребение Богдана Хмельницкого, 1657).
 Речь Посполитая Римская — Священная Римская империя.
 Древняя Речь Посполитая Римская — Римская республика (в историческом контексте).
 Речь Посполитая Украинская — украинское казачество (см. Слово на погребение Богдана Хмельницкого, 1657).
 Речь Посполитая Шведская — Шведское королевство (см. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке, 1720).
Встречаются и более поздние, относящиеся к периоду новой и новейшей истории, случаи употребления выражения «Речь Посполитая» в значении «республика»:
 Речь Посполитая Южно-африканская (Полуднево-африканская) — ЮАР.

Следует учитывать, что в исторических источниках названия указанных государств могут встречаться в произвольном  порядке расстановки слов (например, Польская Речь Посполитая, Польская Посполитая Речь, Посполитая Речь Польская и др.). Кроме того, названия государств в дипломатической переписке с ними употреблялись в сочетании с различными прилагательными, которые содержались в официальных названиях этих государств (например, , ). Чередование прописных и строчных букв обусловлено вкладываемым значением, с прописной словосочетание употребляется в значении государства, со строчной — в значении господствующего класса (как синоним шляхты). В последнем значении, в узком смысле выражение может встречаться в значении польского дворянского ополчения, то есть того, что ныне принято называть посполитым рушением, а в сочетании с прилагательным «генеральная» выражение посполитая речь генеральная — генеральная старшина.

В религиозном смысле выражение посполитая речь христианская употреблялось как эвфемический эквивалент католичества («ширится и множится посполитая речь» означает насаждение католичества среди знати и грекокатоличества среди простолюдинов).

Нереализованные проекты 
 Речь Посполитая Трёх Народов — политический проект превращения конфедерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского в триединое государство.
 Договор о соединении Польско-литовской республики с Русским царством — проект договора середины XVI в. о соединении Польско-литовской республики с Русским государством, с двумя столицами — одной в Москве, другой в Варшаве, предложенный королём Стефаном Баторием царю Фёдору Иоанновичу вскоре после восшествия того на престол.
  — название программы, принятой 7 октября 1981 года по итогам 1-го Национального конгресса делегатов «Солидарности».

Новая и новейшая история 

 Речь Посполитая Павловская — имение Павлово в Виленском повете Речи Посполитой, в котором во второй половине XVIII века было введено местное самоуправление.
  — самопровозглашённое повстанческое государство, существовавшее с 3 до 9 мая 1848 года в Мосиной, во время так называемой «Весны народов».
  — самопровозглашённое повстанческое государство, существовавшее с 13 октября по 16 ноября 1918 года в Закопаном и его окрестностях.

Вторая мировая война 
  — самопровозглашённое повстанческое государство, существовавшее с марта по сентябрь 1944 года в Тургелях.
  — самопровозглашённое повстанческое государство, существовавшее с 26 июля по сентябрь 1944 года в Ивонич-Здруе.

Современность 
  — политический слоган.

Другое 
 «Речь Посполитая» — польская ежедневная газета
 «Речь Посполитая Бабинская» — кружок польских литераторов, сформировавшийся в 1568 году.
 «Речь Посполитая Бабская» — польская комедия 1969 года.

См. также 
 Res publica (значения)

Примечания 
 Комментарии

 Источники